Le château de Belval peut être :
 le château de Belval, à Goudelancourt-lès-Berrieux, dans l'Aisne ;
 le château de Belval, à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône ;
 le château de Belval, à Chouain, dans le Calvados ;
 le château de Belval, au Saulcy, dans les Vosges ;
 le château de Belval-Bois-des-Dames, à Belval-Bois-des-Dames, dans les Ardennes.

Belval